Республика Крым включает 16 городских населённых пунктов — все они города, среди которых выделяются:
 11 городов республиканского значения — в списке выделены оранжевым цветом — в рамках организации местного самоуправления образуют городские округа;
 5 городов в составе районов или в подчинении другому городу, из них в рамках организации местного самоуправления 4 входят в муниципальные районы, 1 — в городской округ.

Республика расположена на полуострове Крым, бо́льшая часть которого в 2014 году формально присоединена Россией и является объектом территориальных разногласий между странами: если Украина рассматривает эти территории как Автономную Республику Крым и город со специальным статусом Севастополь, то Россия рассматривает их как субъекты федерации — Республику Крым и город федерального значения Севастополь.

Города

Посёлки городского типа 
С конца июня 2014 года все 56 посёлков городского типа Республики Крым законодательно были отнесены к сельским населённым пунктам при сохранении у них статуса (категории населённого пункта) пгт.

Население всех этих пгт в Республике Крым ранее до конца 2014 года статистически относилось к городскому.

После опубликования предварительных итогов переписи 2014 года в декабре того же года, население пгт стало учитываться Росстатом как сельское с января 2015 года, а также в итогах самой переписи по состоянию на октябрь 2014 года.

Бывшие пгт 
 Армянск — пгт с 1968 года. Преобразован в город в 1991 году.
 Красноперекопск — пгт с 1938 года. Первоначально носил название Красноперекопский. Преобразован в город в 1966 году.
 Мисхор — пгт. Включён в черту пгт Кореиз в 1958 году.
 Саки — пгт с 1929 года. Преобразован в город в 1952 году.
 Судак — пгт с 1929 года. Преобразован в город в 1982 году.
 Чехово — пгт с 1957 года. Включён в черту города Ялта в 1973 году.
 Щёлкино — пгт с 1982 года. Преобразован в город в 1992 году.

См. также 
 Административно-территориальное деление Республики Крым
 Населённые пункты Республики Крым

Примечания 

Крым